A 11.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 9 de maio a 12 de maio de 1957 com um percurso de 763,7 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Lausana.

O vencedor foi o francês Jean Forestier, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,8 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1957
1957 na Suíça
1957 no ciclismo